Список продуктов компании Valve с  по 2022 год.

Компьютерные игры 
{| class="wikitable" border="1" style="width:100%;"
|+
|-
! rowspan="2" width="10" | Год
! rowspan="2" | Название
! rowspan="2" | Разработчики
! colspan="4" | Платформы
! rowspan="2" | Движок
|-
! align="center" | Sony
! align="center" | <small>Microsoft'</small>
! align="center" | Apple
! align="center" | Прочее
|-
| rowspan="2" align="center" | 1998
| Half-Life: Day One| Valve
| bgcolor="#ffdddd" align="center" | Нет
| bgcolor="#ddffdd" | Windows
| bgcolor="#ffdddd" align="center" | Нет
| bgcolor="#ffdddd" align="center" | Нет
| rowspan = 14| GoldSrc
|-
| Half-Life| Valve, Gearbox Software
| bgcolor="#ddffdd" | PlayStation 2
| bgcolor="#ddffdd" | Windows
| bgcolor="#ddffdd" | macOS
| bgcolor="#ddffdd" | Linux
|-
| rowspan="3" align="center" | 1999
| Half-Life: Uplink| Valve
| bgcolor="#ddffdd" | PlayStation 2
| bgcolor="#ddffdd" | Windows
| bgcolor="#ffdddd" align="center" | Нет
| bgcolor="#ffdddd" align="center" | Нет
|-
| Team Fortress Classic| Valve
| bgcolor="#ffdddd" align="center" | Нет
| bgcolor="#ddffdd" | Windows
| bgcolor="#ddffdd" | macOS
| bgcolor="#ddffdd" | Linux
|-
| Half-Life: Opposing Force| Gearbox Software
| bgcolor="#ffdddd" align="center" | Нет
| bgcolor="#ddffdd" | Windows
| bgcolor="#ddffdd" | macOS
| bgcolor="#ddffdd" | Linux
|-
| rowspan="2" align="center" | 2000
| Ricochet| Valve
| bgcolor="#ffdddd" align="center" | Нет
| bgcolor="#ddffdd" | Windows
| bgcolor="#ddffdd" | macOS
| bgcolor="#ddffdd" | Linux
|-
| Counter-Strike| Valve,  Barking Dog Studios,  Ritual Entertainment,  Turtle Rock Studios
| bgcolor="#ffdddd" align="center" | Нет
| bgcolor="#ddffdd" | Windows, Xbox
| bgcolor="#ddffdd" | macOS
| bgcolor="#ddffdd" | Linux
|-
| rowspan="3" align="center" | 2001
| Deathmatch Classic| Valve
| bgcolor="#ffdddd" align="center" | Нет
| bgcolor="#ddffdd" | Windows
| bgcolor="#ddffdd" | macOS
| bgcolor="#ddffdd" | Linux
|-
| Half-Life: Blue Shift| Gearbox Software
| bgcolor="#ffdddd" align="center" | Нет
| bgcolor="#ddffdd" | Windows
| bgcolor="#ddffdd" | macOS
| bgcolor="#ddffdd" | Linux
|-
| Half-Life: Decay| Gearbox Software
| bgcolor="#ddffdd" | PlayStation 2
| bgcolor="#ffdddd" align="center" | Нет
| bgcolor="#ffdddd" align="center" | Нет
| bgcolor="#ffdddd" align="center" | Нет
|-
| rowspan="2" align="center" | 2003
| Day of Defeat| Valve
| bgcolor="#ffdddd" align="center" | Нет
| bgcolor="#ddffdd" | Windows
| bgcolor="#ddffdd" | macOS
| bgcolor="#ddffdd" | Linux
|-
| Counter-Strike Neo| Valve
| bgcolor="#ffdddd" align="center" | Нет
| bgcolor="#ffdddd" align="center" | Нет
| bgcolor="#ffdddd" align="center" | Нет
| bgcolor="#ddffdd" | Linux
|-
| rowspan="7" align="center" | 2004
| Counter-Strike: Condition Zero| Gearbox Software,  Turtle Rock Studios,  Rogue Entertainment
| bgcolor="#ffdddd" align="center" | Нет
| bgcolor="#ddffdd" | Windows
| bgcolor="#ddffdd" | macOS
| bgcolor="#ddffdd" | Linux
|-
| Counter-Strike: Condition Zero Deleted Scenes| Ritual Entertainment
| bgcolor="#ffdddd" align="center" | Нет
| bgcolor="#ddffdd" | Windows
| bgcolor="#ddffdd" | macOS
| bgcolor="#ddffdd" | Linux
|-
|Codename: Gordon| NuClearVision
| bgcolor="#ffdddd" align="center" | Нет
| bgcolor="#ddffdd" | Windows
| bgcolor="#ffdddd" align="center" | Нет
| bgcolor="#ffdddd" align="center" | Нет
|Adobe Flash
|-
| Counter-Strike: Source| Valve,  Turtle Rock Studios,  Hidden Path Entertainment
| bgcolor="#ffdddd" align="center" | Нет
| bgcolor="#ddffdd" | Windows
| bgcolor="#ddffdd" | macOS
| bgcolor="#ddffdd" | Linux
| rowspan="14" |Source
|-
| Half-Life: Source| Valve
| bgcolor="#ffdddd" align="center" | Нет
| bgcolor="#ddffdd" | Windows
| bgcolor="#ddffdd" | macOS
| bgcolor="#ddffdd" | Linux
|-
| Half-Life 2| Valve
| bgcolor="#ddffdd" | PlayStation 3
| bgcolor="#ddffdd" | Windows, Xbox, Xbox 360
| bgcolor="#ddffdd" | macOS
| bgcolor="#ddffdd" | Linux, Android
|-
| Half-Life 2: Deathmatch| Valve
| bgcolor="#ffdddd" align="center" | Нет
| bgcolor="#ddffdd" | Windows
| bgcolor="#ddffdd" | macOS
| bgcolor="#ddffdd" | Linux
|-
| rowspan="3" align="center" | 2005
| Garry’s Mod| Facepunch Studios, Valve
| bgcolor="#ffdddd" align="center" | Нет
| bgcolor="#ddffdd" | Windows
| bgcolor="#ddffdd" | macOS
| bgcolor="#ddffdd" | Linux
|-
| Day of Defeat: Source| Valve
| bgcolor="#ffdddd" align="center" | Нет
| bgcolor="#ddffdd" | Windows
| bgcolor="#ddffdd" | macOS
| bgcolor="#ddffdd" | Linux
|-
| Half-Life 2: Lost Coast| Valve
| bgcolor="#ffdddd" align="center" | Нет
| bgcolor="#ddffdd" | Windows
| bgcolor="#ffdddd" align="center" | Нет
| bgcolor="#ffdddd" align="center" | Нет
|-
| rowspan="3" align="center" | 2006
| Half-Life Deathmach: Source| Valve
| bgcolor="#ffdddd" align="center" | Нет
| bgcolor="#ddffdd" | Windows
| bgcolor="#ddffdd" | macOS
| bgcolor="#ddffdd" | Linux
|-
| Half-Life 2: Episode One| Valve
| bgcolor="#ddffdd" | PlayStation 3
| bgcolor="#ddffdd" | Windows, Xbox 360
| bgcolor="#ddffdd" | macOS
| bgcolor="#ddffdd" | Linux, Android
|-
| Half-Life 2: Survivor| Valve, Taito Corporation
| bgcolor="#ffdddd" align="center" | Нет
| bgcolor="#ffdddd" align="center" | Нет
| bgcolor="#ffdddd" align="center" | Нет
| bgcolor="#ddffdd" | Taito Type X+
|-
| rowspan="3" align="center" | 2007
| Half-Life 2: Episode Two| Valve
| bgcolor="#ddffdd" | PlayStation 3
| bgcolor="#ddffdd" | Windows, Xbox 360
| bgcolor="#ddffdd" | macOS
| bgcolor="#ddffdd" | Linux, Android
|-
| Team Fortress 2| Valve
| bgcolor="#ddffdd" | PlayStation 3
| bgcolor="#ddffdd" | Windows, Xbox 360
| bgcolor="#ddffdd" | macOS
| bgcolor="#ddffdd" | Linux
|-
| Portal| Valve
| bgcolor="#ddffdd" | PlayStation 3
| bgcolor="#ddffdd" | Windows, Xbox 360
| bgcolor="#ddffdd" | macOS
| bgcolor="#ddffdd" | Linux, Android
|-
| rowspan="4" align="center" | 2008
| Portal: First Slice| Valve
| bgcolor="#ffdddd" align="center" | Нет
| bgcolor="#ddffdd" | Windows
| bgcolor="#ffdddd" align="center" | Нет
| bgcolor="#ffdddd" align="center" | Нет
|-
| Counter-Strike Online| Nexon, Valve
| bgcolor="#ffdddd" align="center" | Нет
| bgcolor="#ddffdd" | Windows
| bgcolor="#ffdddd" align="center" | Нет
| bgcolor="#ffdddd" align="center" | Нет
| GoldSrc
|-
| Portal: Still Alive| Valve
| bgcolor="#ffdddd" align="center" | Нет
| bgcolor="#ddffdd" | Xbox 360
| bgcolor="#ffdddd" align="center" | Нет
| bgcolor="#ffdddd" align="center" | Нет
| rowspan = 14| Source
|-
| Left 4 Dead| Turtle Rock Studios, Valve
| bgcolor="#ffdddd" align="center" | Нет
| bgcolor="#ddffdd" | Windows, Xbox 360
| bgcolor="#ddffdd" | macOS
| bgcolor="#ffdddd" align="center" | Нет
|-
| rowspan="3" align="center" | 2009
| Left 4 Dead: Survival Pack| Valve, Turtle Rock Studios
| bgcolor="#ffdddd" align="center" | Нет
| bgcolor="#ddffdd" | Windows, Xbox 360
| bgcolor="#ddffdd" | macOS
| bgcolor="#ffdddd" align="center" | Нет
|-
| Left 4 Dead: Crash Course| Valve, Turtle Rock Studios
| bgcolor="#ffdddd" align="center" | Нет
| bgcolor="#ddffdd" | Windows, Xbox 360
| bgcolor="#ddffdd" | macOS
| bgcolor="#ffdddd" align="center" | Нет
|-
| Left 4 Dead 2| Valve, Turtle Rock Studios
| bgcolor="#ffdddd" align="center" | Нет
| bgcolor="#ddffdd" | Windows, Xbox 360
| bgcolor="#ddffdd" | macOS
| bgcolor="#ddffdd" | Linux
|-
| rowspan="3" align="center" | 2010
| Left 4 Dead 2: The Passing| Valve, Turtle Rock Studios
| bgcolor="#ffdddd" align="center" | Нет
| bgcolor="#ddffdd" | Windows, Xbox 360
| bgcolor="#ddffdd" | macOS
| bgcolor="#ddffdd" | Linux
|-
| Alien Swarm| Valve
| bgcolor="#ffdddd" align="center" | Нет
| bgcolor="#ddffdd" | Windows, Xbox 360
| bgcolor="#ddffdd" | macOS
| bgcolor="#ddffdd" | Linux
|-
| Left 4 Dead: The Sacrifice| Valve, Turtle Rock Studios
| bgcolor="#ffdddd" align="center" | Нет
| bgcolor="#ddffdd" | Windows, Xbox 360
| bgcolor="#ddffdd" | macOS
| bgcolor="#ddffdd" | Linux
|-
| rowspan="3" align="center" | 2011
| Portal 2| Valve
| bgcolor="#ddffdd" | PlayStation 3
| bgcolor="#ddffdd" | Windows, Xbox 360
| bgcolor="#ddffdd" | macOS
| bgcolor="#ddffdd" | Linux
|-
| Portal 2: Sixense MotionPack| Valve
| bgcolor="#ddffdd" | PlayStation 3
| bgcolor="#ddffdd" | Windows
| bgcolor="#ffdddd" align="center" | Нет
| bgcolor="#ffdddd" align="center" | Нет
|-
| Portal 2: Peer Review| Valve
| bgcolor="#ddffdd" | PlayStation 3
| bgcolor="#ddffdd" | Windows, Xbox 360
| bgcolor="#ddffdd" | macOS
| bgcolor="#ddffdd" | Linux
|-
| rowspan="3" align="center" | 2012
| Portal 2: Perpetual Testing Initiative| Valve
| bgcolor="#ffdddd" align="center" | Нет
| bgcolor="#ddffdd" | Windows
| bgcolor="#ddffdd" | macOS
| bgcolor="#ffdddd" align="center" | Нет
|-
| Left 4 Dead 2: Cold Stream| Valve
| bgcolor="#ffdddd" align="center" | Нет
| bgcolor="#ddffdd" | Windows, Xbox 360
| bgcolor="#ddffdd" | macOS
| bgcolor="#ddffdd" | Linux
|-
| Counter-Strike: Global Offensive| Hidden Path Entertainment, Valve
| bgcolor="#ddffdd" | PlayStation 3
| bgcolor="#ddffdd" | Windows, Xbox 360
| bgcolor="#ddffdd" | macOS
| bgcolor="#ddffdd" | Linux
|-
| rowspan="2" align="center" | 2013
| Dota 2| Valve
| bgcolor="#ffdddd" align="center" | Нет
| bgcolor="#ddffdd" | Windows
| bgcolor="#ddffdd" | macOS
| bgcolor="#ddffdd" | Linux
| Source 2
|-
| Counter-Strike Online 2| Nexon, Valve
| bgcolor="#ffdddd" align="center" | Нет
| bgcolor="#ddffdd" | Windows
| bgcolor="#ffdddd" align="center" | Нет
| bgcolor="#ffdddd" align="center" | Нет
| Source
|-
| rowspan="2" align="center" | 2014
| Counter-Strike Nexon: Zombies| Nexon, Valve
| bgcolor="#ffdddd" align="center" | Нет
| bgcolor="#ddffdd" | Windows
| bgcolor="#ffdddd" align="center" | Нет
| bgcolor="#ffdddd" align="center" | Нет
| GoldSrc
|-
| Left 4 Dead: Survivor| Taito Corporation, Valve
| bgcolor="#ffdddd" align="center" | Нет
| bgcolor="#ffdddd" align="center" | Нет
| bgcolor="#ffdddd" align="center" | Нет
| bgcolor="#ddffdd" | Taito Type X³
| Source
|-
| rowspan="1" align="center" | 2016
| The Lab| Valve
| bgcolor="#ffdddd" align="center" | Нет
| bgcolor="#ddffdd" | Windows
| bgcolor="#ffdddd" align="center" | Нет
| bgcolor="#ffdddd" align="center" | Нет
| rowspan = 4| Source 2
|-
| rowspan="1" align="center" | 2018
| Artifact| Valve
| bgcolor="#ffdddd" align="center" | Нет
| bgcolor="#ddffdd" | Windows
| bgcolor="#ddffdd" | macOS
| bgcolor="#ddffdd" | Linux
|-
| rowspan="1" align="center" | 2019
| Dota Underlords| Valve
| bgcolor="#ffdddd" align="center" | Нет
| bgcolor="#ddffdd" | Windows
| bgcolor="#ddffdd" | macOS, iOS
| bgcolor="#ddffdd" | Linux, Android
|-
| align="center" | 2020
| Half-Life: Alyx| Valve
| bgcolor="#ffdddd" align="center" | Нет
| bgcolor="#ddffdd" | Windows
| bgcolor="#ffdddd" align="center" | Нет
| bgcolor="#ddffdd" | Linux
|-
| rowspan="1" align="center" | 2022
| Aperture Desk Job| Valve
| bgcolor="#ffdddd" align="center" | Нет
| bgcolor="#ddffdd" | Windows
| bgcolor="#ffdddd" align="center" | Нет
| bgcolor="#ddffdd" | Linux
|Source 2
|-
| align="center" | TBD
| In the Valley of Gods| Campo Santo
| bgcolor="#ffdddd" align="center" | Нет
| bgcolor="#ddffdd" | Windows
| bgcolor="#ddffdd" | macOS
| bgcolor="#ddffdd" | Linux
| Unity
|}

 Сборники игр 
Игры компании Valve посредством цифровой дистрибуции Steam доступны как поодиночке, так и в составе сборников. Некоторые сборники также выпускались для розничной продажи в магазинах, среди которых:
 Half-Life 1 Anthology (2005)
 Counter-Strike 1 Anthology (2006)
 The Orange Box (2007)

Серия Half-Life:

 Half-Life
 Half-Life: Opposing Force
 Half-Life: Blue Shift
 Team Fortress Classic

 Half-Life
 Half-Life: Opposing Force
 Half-Life: Blue Shift
 Half-Life: Source
 Half-Life 2
 Half-Life 2: Deathmatch
 Half-Life 2: Lost Coast
 Half-Life 2: Episode One
 Half-Life 2: Episode Two
 Team Fortress Classic

 Half-Life 2
 Half-Life 2: Episode One
 Half-Life 2: Episode Two
 Portal
 Team Fortress 2

 Half-Life 2: Episode Two
 Portal
 Team Fortress 2

 Half-Life: Source
 Half-Life Deathmatch: Source

Серия Portal:

 Portal
 Portal 2

 Две копии Portal 2: дополнительную копию можно отправить своему другу.

Серия Counter-Strike:

 Counter-Strike
 Counter-Strike: Condition Zero

 Counter-Strike
 Counter-Strike: Condition Zero
 Day of Defeat
 Deathmatch Classic
 Ricochet

 Counter-Strike
 Counter-Strike: Condition Zero
 Counter-Strike: Source
 Counter-Strike: Global Offensive

 Counter-Strike: Source
 Garry's Mod

Серия Left 4 Dead:

 Left 4 Dead
 Left 4 Dead 2

 Четыре копии Left 4 Dead: дополнительные копии можно отправить своим друзьям.

 Четыре копии Left 4 Dead 2: дополнительные копии можно отправить своим друзьям.

Мультиплеерный сборник:

 Counter-Strike: Source
 Day of Defeat: Source
 Half-Life 2: Deathmatch

Сборник всех шутеров от первого лица компании Valve:

 Counter-Strike
 Counter-Strike: Condition Zero
 Counter-Strike: Source
 Counter-Strike: Global Offensive
 Day of Defeat
 Day of Defeat: Source
 Deathmatch Classic
 Half-Life
 Half-Life: Opposing Force
 Half-Life: Blue Shift
 Half-Life: Source
 Half-Life: Deathmatch Source
 Half-Life 2
 Half-Life 2: Deathmatch
 Half-Life 2: Lost Coast
 Half-Life 2: Episode One
 Half-Life 2: Episode Two
 Left 4 Dead
 Left 4 Dead 2
 Portal
 Portal 2
 Ricochet
 Team Fortress Classic
 Team Fortress 2Замечание: Содержимое сборника «Valve Complete Pack» может пополняться по мере выхода новых игр. Игровые движки 
 GoldSrc (1998)
 Source (2004)
 Source 2 (2015)

 Программное обеспечение 
 Valve Anti-Cheat (VAC) (2002)
 Steam (2003)
 Source SDK (2004)
 Valve Hammer Editor Faceposer Model Viewer Puzzle Creator (2012)
 Source Filmmaker (2012)
 SteamOS (2013)
 Destinations (2016)
 Steam Audio (2017)
 Proton (2018)

 Аппаратное обеспечение 
 Steam Machines (2015)
 Steam Controller (2015)
 Steam Link (2015)
 HTC Vive (2016)
 Valve Index (2019)
 Steam Deck'' (2021)

Примечания